Рафоль-де-Альмуния (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 4,90 км². Население — 726 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ráfol de Almunia
 Índice estadístico municipal de Ráfol de Almunia
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте